Кафедральный собор Сошествия Святого Духа:
 Кафедральный собор Сошествия Святого Духа (Минск)
 Собор Сошествия Святого Духа (Ниш)
 Кафедральный собор Сошествия Святого Духа — наименование в 2001—2014 годах Храма Сошествия Святого Духа в Саратове
 Святодуховский собор (Петрозаводск)